Меш – одиниця виміру розміру сит у деяких країнах з дюймовою системою лінійних мір. 

1 меш – число отворів сита на одному лінійному дюймі,
тобто на відстані 25,4 мм. Співвідношення меш з виміром,
що застосовується в Україні (лінійним розміром сторони або
діаметра отвору) - див. таблицю.

Література 
 
 Смирнов В. О., Білецький В. С. Підготовчі процеси збагачення корисних копалин. [навчальний посібник]. — Донецьк: Східний видавничий дім, Донецьке відділення НТШ, 2012. — 284 с.
 Білецький В. С., Олійник Т. А., Смирнов В. О., Скляр Л. В. Основи техніки та технології збагачення корисних копалин: навчальний посібник. — К.: Ліра-К 2020. — 634 с.
Збагачувальне обладнання
Гранулометрія